Sofie Persson kan syfta på:

Sofie Persson (fotbollsspelare) (1987–), en svensk fotbollsspelare (mittfältare)
Sofie Persson (löpare) (1987–), en svensk friidrottare 400 m häck